Christian Aubert peut désigner :
  (né en 1948), homme d'affaires français, fondateur et président d'Aubay
 Christian Aubert, acteur français ;
  (né en 1979), nouvelliste français ;
  (né en 1959), taekwondoïste belge international dans les années 1980.